Laura van der Heijden, née en 1990, handballeuse néerlandaise ;
 Laura van der Heijden, née en 1997, violoncelliste britannique.

Homonymie de patronyme